Елена Матюшина:
 Гуро (Матюшина), Елена Генриховна (1877—1913) — русская поэтесса, прозаик и художница.
 Матюшина, Елена Николаевна — лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Матюшина, Елена Сергеевна (род. 1991) — российская футболистка.